

Patronyme 
 Alphonse Fleuriot de Langle (1809-1881), marin français, vice-amiral ;
 Camille Fleuriot de Langle (1821-1914), officier de marine, contre amiral, frère du précédent ;
 Jacques-Charles de Fleuriot de La Freulière (1805-1888), député de Loire-Atlantique, frère des précédents ;
 Colette Fleuriot (1916-2006), actrice française ;
 Jacques-Nicolas de Fleuriot de La Freulière (1738-1824), militaire français ;
 Jean-Baptiste Fleuriot-Lescot (1761-1794), architecte et sculpteur belge, révolutionnaire français ;
 Jean-Marie-Jérôme Fleuriot de Langle (1749-1807), écrivain français ;
 Léon Fleuriot (1923-1987), universitaire français ;
 Paul Fleuriot de Langle (1744-1787), marin français ;
 Zénaïde Fleuriot (1829-1890), femme de lettres française.